Сансо (Censeau) — муніципалітет у Франції , у регіоні Франш-Конте , департамент Жура . 
 Пратс-і-Сансо (Prats i Sansor, вимова літературною каталанською pɾats i sən'so) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.